

Cultura giapponese 
 Ōban o Koban – unità monetaria nel Giappone medievale
 Ōban – contingente di truppe nel Giappone feudale
 Ōban – unità di misura dei blocchi di legno utilizzati nella stampa  ukiyo-e

Geografia 
 Oban – città del Saskatchewan, Canada
 Oban – gruppo di colline in Nigeria
 Oban – città della Nuova Zelanda
 Oban – città della Scozia, Regno Unito

Televisione 
 Ōban Star-Racers – cartone animato

Altro 
 Oban – distilleria scozzese di whisky